Малу () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Малу () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Малу.
 Малу () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бирла.
 Малу () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Годень.
 Малу () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Сфинту-Георге.
 Малу () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стойлешть.